Zhenyuanlong («дракон з Чженьюань», від китайського 龙 lóng «дракон») — рід  дромеозаврових динозаврів з формації Їсянь (Yixian Formation), Ляонін, Китай. Жив у аптському ярусі раннього крейдового періоду близько 125 млн років тому. Єдиний описаний вид — Zhenyuanlong suni. Цей типовий вид відомий за майже повним скелетом, який містить сліди від пір'їн, у тому числі довгих хвостових пір'їн і великих крил. Став доказом присутності добре розвинених контурних пер у великих, нелітаючих дромеозаврів, піднявши питання, навіщо їм були потрібні такі крила.

Опис 

Zhenyuanlong suni був дромеозавровим середніх розмірів, завдовжки, як Tianyuraptor. Відомий скам'янілий скелет майже повний, бракує тільки половини хвоста, без нього довжина складає 122,6 см. Ґрунтуючись на скелеті Tianyuraptor, обчислена довжина повного скелета Zhenyuanlong становить близько 165 см. Якщо додати довжину довгих пір'їн хвоста, тварина була завдовжки 2 м. Рештки належать напівдорослій особині.

Примітки 

Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Пернаті динозаври
Дромеозавриди